Полог:
 По́лог — материя закрывающая, завешивающая, окутывающая что-либо.
 Полог леса — совокупность крон сомкнувшихся деревьев, размещающихся в одном или нескольких ярусах.

Топоним
 Полог () — историко-географическая область в северо-западной части Македонии.

См. также 
 Пологи (значения)
 Сень | Навес | Балдахин | Гардина